La Collada de l'Estràbol és un coll de muntanya de 1.237,9 m alt dels Pirineus a cavall dels terme comunals vallespirencs de Ceret i de Morellàs i les Illes, a la Catalunya del Nord.

És al sector sud-occidental del terme de Morellàs i les Illes i al sud-oriental del de Ceret. Es troba al nord-est del Pic de les Salines, a llevant de la Cova dels Trabucaires i a ponent del Mas del Pla del Llop, al nord-oest de la Selva i les Illes.

La Collada de l'Estràbol és un dels passos obligats per a rutes excursionistes o amb bicicleta de muntanya d'aquest sector dels Pirineus.

Bibliografia

Referències 

Colls de Ceret
Colls de Morellàs i les Illes